Jméno a příjmení Antonín Gottwald má více nositelů:

 Antonín Gottwald (archeolog) (1869–1941) – český učitel, amatérský sběratel a archeolog
 Antonín Gottwald (politik) (1907–???), též Antonín Gottvald – československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty v letech 1945–1948